Marcelino Oreja puede referirse a:
 Marcelino Oreja Elósegui (1891-1934), político y empresario español.
 Marcelino Oreja Aguirre (1935-), político y diplomático español, hijo del anterior.
 Marcelino Oreja Arburúa (1969), político y empresario español, hijo del anterior.